Atalante (mythologie), een heldin uit de Griekse mythologie
Atalante (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Jupiter en Mars
Atalantë, een andere naam voor het land Númenor in het werk van J.R.R. Tolkien

Zie ook
Atalanta